Чемпионат мира по крикету 1987 года — четвёртый розыгрыш чемпионата мира по крикету (версия ODI), прошедший в Индии и Пакистане. Победителем турнира в первый раз стала сборная Австралии, обыгравшая в финале англичан.

Страны-участницы 
  Австралия
  Англия
  Вест-Индия
  Зимбабве
  Индия
  Новая Зеландия
  Пакистан
  Шри-Ланка

Стадионы

Основной раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка турнира

Ссылки 
 Статистика

Чемпионаты мира в Индии
Октябрь 1987 года
Ноябрь 1987 года
Спорт в Индии в 1987 году
Крикет
1980-е годы в Пакистане
Международные соревнования по крикету в Индии
Чемпионаты мира в Пакистане
Крикет в Пакистане
1987 год в крикете